Die Abkürzung CFP steht für:
 Call for papers, ein Aufruf zur Abgabe wissenschaftlicher Arbeiten
 Call Forwarding Parallel, eine bestimmte Art von Anrufweiterschaltung bei Telefonanschlüssen, siehe Parallelruf
 Certified Financial Planner, engl. für zertifizierter Finanzplaner, ein Markenname der Financial Planning Standards Board, Ltd.
 CFP Brands, ein Joint Venture im Deutschland-Vertrieb der Süßwarenhandelskonzerne Fisherman’s Friend und Perfetti Van Melle
 CFP-Franc, die Währung in den französischen Übersee-Territorien
 Colonies françaises du Pacifique, franz. für die französischen Pazifikkolonien; siehe französisches Übersee-Territorium
 Comissão da Função Pública, eine osttimoresische Behörde
 Compagnie Française de Pétrole; siehe TotalEnergies
 Computerized Flight Plan, engl. für computerberechneter Flugplan
 Concentración de Fuerzas Populares, dt. Sammlung der Volkskräfte, eine Partei in Ecuador
 Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci, eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft mit dem Namen Armen-Brüder des hl. Franziskus
 Contention Free Period, eine Zugriffsregelung in drahtlosen Netzwerken; siehe CSMA/CA PCF
 Cyan fluoreszierendes Protein; siehe grün fluoreszierendes Protein
 Faucett Perú, ehemalige Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Curve Fever Pro, ein Browserspiel,  der Curve-Fever-Reihe

CFP